Velika nagrada Italije 1975 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 7. septembra 1975.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 52
| 1:22:42,6
| 2
| 9
|-
! 2
| 1
| Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 52
| + 16,6 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 52
| + 23,2 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 52
| + 55,1 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 52
| + 57,1 s
| 8
| 2
|-
! 6
| 16
| Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 52
| + 1:15,9
| 14
| 1
|-
! 7
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 51
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 3
| Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 51
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 9
| 34
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 51
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 10
| 25
|  Brett Lunger
| Hesketh-Ford
| 50
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 11
| 30
|  Arturo Merzario
| Fittipaldi-Ford
| 48
| +4 krogi
| 26
|  
|-
! 12
| 32
|  Chris Amon
| Ensign-Ford
| 48
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! 13
| 6
|  Jim Crawford
| Lotus-Ford
| 46
| +6 krogov
| 25
|  
|-
! 14
| 20
|  Renzo Zorzi
| Williams-Ford
| 46
| +6 krogov
| 22
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Matra
| 32
| Črpalka za gorivo
| 13
|  
|-
! Ods
| 29
|  Lella Lombardi
| March-Ford
| 21
| Trčenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 10
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 15
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 21
| Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 7
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 6
| Pedal za plin
| 10
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rolf Stommelen
| Hill-Ford
| 3
| Trčenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 2
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 1
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 23
|  Tony Brise
| Hill-Ford
| 1
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 1
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 1
| Sklopka
| 9
|  
|-
! Ods
| 14
|  Bob Evans
| BRM
| 0
| El. sistem
| 20
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Roelof Wunderink
| Ensign-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Tony Trimmer
| Maki-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Clay Regazzoni 1'33.100

Formula 1 sezona 1975
1975